Алексе́й Петре́нко:
 Петренко, Алексей Александрович (1910—1979) — советский геолог.
 Петренко, Алексей Алексеевич (род. 1975) — украинский футболист.
 
 Примечания